La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), anciennement appelée Police de l'air et des frontières, est une direction active de la Police nationale chargée de contrôler l'immigration et les frontières en France.

Histoire 

Le 13 décembre 1952, est créée la Sous-Direction de la Police de l’Air, des Frontières et des Chemins de Fer, au sein de la direction centrale des Renseignements généraux. La PAF est directement rattachée à la direction générale de la Police nationale par arrêté du  signé par Raymond Marcellin.

Le , la Police de l’air et des frontières laisse la place à la Direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins (DICCILEC). Le , c’est la direction centrale de la Police aux frontières (DCPAF) qui lui succède.

La Direction centrale de la Police aux frontières compte également quatre commissariats en commun avec l'Allemagne.

Missions 
La DCPAF doit assurer plusieurs missions :
 veiller au respect des textes relatifs à la circulation transfrontalière ;
 lutter contre l’immigration irrégulière sous toutes ses formes (filières, ateliers de travail illégal recourant à la main d'œuvre étrangère, officines de faux documents administratifs) ;
 concourir à la sûreté des moyens de transport internationaux ;
 assurer les missions de police aéronautique (sécurité générale des ports et aéroports) ;
 contribuer à l’éloignement effectif des étrangers séjournant irrégulièrement en France.

La DCPAF est également chargée de la coopération internationale opérationnelle dans les domaines de sa compétence. Elle supervise le fichier des passagers aériens (FPA), créé en 2006.

Une coordination européenne et opérationnelle renforcée est assurée par la DCPAF, notamment grâce à ses dix centres de coopération policière et douanière (CCPD) avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse ainsi que ses quatre commissariats communs mis en place avec l'Allemagne.

Organisation 
La DCPAF est dirigée par un directeur central assisté d'un directeur central adjoint et comprend deux structures différentes :
 un échelon central, composé d’un état-major, d’un service national, de 3 sous-directions, d'un département et d'une unité de coordination ;
 un échelon territorial, composé des directions zonales (DZPAF) de la DCPAF.

Échelon central 
L’échelon central de la DCPAF, dirigé par un directeur central et des hauts fonctionnaires de police, est composé :
 d'un état-major ;
 d'une sous-direction de l’immigration et de l’éloignement, à laquelle appartient l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) qui coordonne et anime l'activité déployée en la matière par les unités d'investigations (brigades mobiles de recherche – BMR) des services déconcentrés, comprenant l'unité de coordination opérationnelle de lutte contre l'immigration irrégulière (UCOLII), l'unité de coordination opérationnelle de lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants (UCOLTEM), ainsi que le pôle central de l'éloignement (PCE) ;
 d'une sous-direction des frontières, notamment chargée du suivi des relations avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) ;
 d'une sous-direction des ressources, chargée notamment de la formation interne ;
 du Service national de la police ferroviaire (SNPF), avec sa Brigade Centrale des Chemins de Fer, service à compétence nationale ;
 du département de la stratégie, de l'audit et des risques ;
 de l'unité de coordination de la sécurité dans les transports en commun (UCSTC), structure légère, permanente et mixte (police/gendarmerie) qui bénéficie, en temps réel, d’une remontée systématique de l’information opérationnelle afin d’en faire l’analyse et l’exploitation ;
 du coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière.

Échelon territorial 

La DCPAF étend son action sur l'ensemble du territoire national de métropole et d'outre-mer grâce à un maillage territorial reposant sur sept directions zonales (DZPAF Nord, DZPAF Est, DZPAF Sud-Est, DZPAF Sud, DZPAF Sud-Ouest, DZPAF Ouest, DZPAF Antilles-Guyane), une direction aéroportuaire des aéroports parisiens placés dans le giron de la préfecture de Police (DPAF Orly et DPAF Roissy CDG/Le Bourget), deux directions COM (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon), plusieurs directions interdépartementales (DIDPAF) et directions départementales (DDPAF), onze brigades des chemins de fer (BCF), sept pôles d'analyse et de gestion opérationnelle (PAGO), dix brigades de police aéronautique (BPA) et quinze centres de rétention administrative sont sous sa responsabilité.

Dans le domaine de la lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière organisée (filières, ateliers de travail illégal, emploi d'étrangers sans titre, officines de fabrication de faux documents…), le dispositif opérationnel de la DCPAF est conduit par l'OCRIEST ainsi que ses quarante-quatre brigades mobiles de recherche (BMR), et ses huit antennes de BMR, unités d'investigation à compétence judiciaire zonale.

Cadre d'exercice 
En France métropolitaine, la DCPAF doit surveiller  de frontières, dont  (belges , espagnoles , suisses , italiennes , allemandes , luxembourgeoises ) et  ; les points de passages carrossables frontaliers : , les  internationaux, de nombreux ports et certaines gares ferroviaires

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Police nationale (France)

Liens externes 
 La Direction centrale de la police aux frontières sur le site de la Police nationale
 

Contrôle aux frontières en France
Direction générale de la Police nationale
Gardes-frontières